Grupp C i världsmästerskapet i fotboll för damer 2019 spelades mellan den 9 och 18 juni 2019. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen var garanterade avancemang till slutspelet, tillsammans med de fyra bästa grupptreorna.

Tabell

Matcher

Australien mot Italien

{{Resultat med trupp|id=AUS-ITA
|nr       = 5
|bild     = AUS-ITA (women) 2019-06-09.svg
|datum    = 9 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Sam Kerr 
|mål2     =  Barbara Bonansea
|arena    = Stade du Hainaut
|spelplats= Valenciennes
|publik   = 15380
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Jamaica

{{Resultat med trupp|id=BRA-JAM
|nr       = 6
|bild     = BRA-JAM (women) 2019-06-09.svg
|datum    = 9 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Cristiane 
|mål2     = 
|arena    = Stade des Alpes
|spelplats= Grenoble
|publik   = 17668
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Australien mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=AUS-BRA
|nr       = 17
|bild     = AUS-BRA (women) 2019-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Caitlin Foord Chloe Logarzo Mônica 
|mål2     =  Marta Cristiane
|arena    = Stade de la Mosson
|spelplats= Montpellier
|publik   = 17032
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Jamaica mot Italien

{{Resultat med trupp|id=JAM-ITA
|nr       = 18
|bild     = JAM-ITA (women) 2019-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Cristiana Girelli Aurora Galli
|arena    = Stade Auguste-Delaune
|spelplats= Reims
|publik   = 12016
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Jamaica mot Australien

{{Resultat med trupp|id=JAM-AUS
|nr       = 29
|bild     = JAM-AUS (women) 2019-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Havana Solaun 
|mål2     =  Sam Kerr
|arena    = Stade des Alpes
|spelplats= Grenoble
|publik   = 17402
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Italien mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=ITA-BRA
|nr       = 30
|bild     = ITA-BRA (women) 2019-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Marta
|arena    = Stade du Hainaut
|spelplats= Valenciennes
|publik   = 21669
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Fifa.com

Grupp C